Jehnichen ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Jehnichen (* 1954), deutsche Politikerin
 Karl Gottfried Jehnichen (1764–1790), deutscher Pädagoge und Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Jenichen
 Jähnichen
 Jänichen
 Jaenichen